Mesterholdenes Europa Cup finale 1978 var en fodboldkamp der blev spillet den 10. maj 1978. Kampen blev spillet foran 92.500 tilskuere på Wembley Stadium i London, og skulle finde vinderen af Mesterholdenes Europa Cup 1977-78. De deltagende hold var engelske Liverpool og belgiske Club Brugge. Det var kulminationen på den 23. udgave af Europa Cuppen siden etableringen af Europas fineste turnering for klubhold i 1955. 

Det var andet år i træk at Liverpool var i finalen, og andet år de vandt. For Brugge var det første og hidtidig eneste finale i turneringen. 

Kampen blev ledet af den hollandske dommer Charles Corver.

Kampen 
Club Brugge havde to danskere med i hele kampen, da Birger Jensen var målmand og Jan Sørensen med i angrebet. Kenny Dalglish sørgede for kampen eneste mål, da han i det 64. minut bragte englænderne foran 1-0.

Detaljer

Eksterne henvisninger 
 European Champion Clubs' Cup 1977/78  på UEFAs hjemmeside

Referencer 

1978
Liverpool F.C.
Club Brugge K.V.
Fodbold i 1978
Fodbold i London